Владимир Оржевский:
 Оржевский, Владимир Васильевич (1838—1896) — генерал-майор, сын Василия Владимировича Оржевского.
 Оржевский, Владимир Иванович (1910—1985) — директор Саратовского завода технического стекла, Герой Социалистического Труда.